Malik Tchokounté, né le  à Nice, est un footballeur français qui évolue au poste d'attaquant au Nîmes Olympique.

Biographie 
Né à Nice et formé à l'OGC Nice, il a remporté avec la Selecioun du Comté de Nice (équipe composé uniquement de joueur né à Nice ou dans l'ancien comté), la Coupe du Monde de la ConIFA (coupe du monde des "nations" non affilié à la FIFA) en 2014, alors qu'il évoluait en National (3ème échelon français) à USL Dunkerque au niveau amateur.

Après avoir évolué en Corse au FCA Calvi en CFA 2 (Cinquième division française), il continua sa progression à l'USL Dunkerque en National puis au Paris FC en Ligue 2. Auteur d'une première saison pleine en professionnel avec 12 buts en 37 matchs, il signe, début , un contrat de trois ans avec le SM Caen. Il débute en Ligue 1 par une titularisation face au champion de France en titre, le Paris Saint-Germain.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur de l'USL Dunkerque
Joueur du Paris FC
Joueur du SM Caen
Joueur du Nîmes Olympique
Naissance à Nice
Naissance en septembre 1988